Villa Biscossi - comune italiano

Biografie 
 Enrica Biscossi – costumista italiana
 Matteo Biscossi – giocatore di calcio a 5 italiano
 Sibillina Biscossi – monaca cristiana, mistica e veggente italiana